Mistrzostwa Azji w zapasach w 2011 roku rozegrano w stolicy Uzbekistanu, Taszkencie w dniach od 19 do 22 maja.

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2011 w zapasach